Die Men’s Tennis Championships Charlottesville 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 30. Oktober bis 5. November 2017 in Charlottesville stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 69 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 63 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 65 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Charlottesville